Chinácota kan syfta på:

Colombia 

 Chinácota (kommun), Norte de Santander, 
 Chinácota (ort), Norte de Santander,